

Patronyme

MacMahon 

 Aline MacMahon (1899–1991), actrice américaine ;
 Maureen MacMahon (1970–), joueuse de rugby à XV canadienne ;
 Percy Alexander MacMahon (1854–1929), mathématicien britannique.
  (1775–1816), botaniste américain d'origine irlandaise qui a donné son nom aux plantes du genre mahonia ;
 John McMahon (1er baronnet) (1754-1817), homme politique irlandais et britannique ;
 Brent McMahon (1980–), triathlète canadien ;
 Brigitte McMahon (1967–), triathlète suisse ;
 Colleen McMahon (1951-), juge fédéral des États-Unis ;
 Ed McMahon (1923–2009), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Henry McMahon (1862–1949), homme politique britannique ;
 Horace McMahon (1906-1971), acteur américain ;
 
 Jenna McMahon (1925–2015), scénariste et productrice américaine ;
 
 Julian McMahon (1968–), acteur australien ;
 Les McMahon (1930-2015), homme politique australien ;
 Mary-Margaret McMahon (1966-), femme politique canadienne en Ontario ;
 Mike McMahon, bédéiste britannique ;
 Neil McMahon (1949–), auteur américain de romans policiers ;
 Patrick McMahon (1796-1851), évêque canadien ;
 Ryan McMahon (1994-), joueur américain de baseball ; 
 Shane McMahon (1970–), catcheur américain ;
 Stephanie McMahon-Levesque (1976–), fille du président de la WWE, Vince McMahon et sœur de Shane ;
 Steve McMahon (1961–), footballeur anglais ;
 Thomas McMahon (1948-), membre de la South Armagh Brigade, auteur de l'attentat contre le comte Louis Mountbatten, son petit-fils et son équipage en 1979 ;
 Vince McMahon (1945–), président de la World Wrestling Entertainment ;  
 Vincent James McMahon (1914-1984), promoteur de catch américain ;
 William McMahon, Premier ministre australien de 1971 à 1972.

de Mac Mahon 

 Charles-Laure de Mac Mahon (1752–1830), général et homme politique français ;
 Maurice-François de Mac Mahon (1754–1831), général français, frère du précédent ;
 Diane de Mac Mahon (1968–), descendante des ducs de Magenta, personnalité de la télévision française ;
 Patrice de Mac Mahon (1808–1893),  duc de Magenta, maréchal du Second Empire et  président de la République française ;
 Marie Armand de Mac Mahon (1855–1927),  de Magenta, général français, fils du précédent ;
 Emmanuel de Mac Mahon (1859–1930), frère du précédent, général français ;

Toponyme 

 Mac Mahon, ancien nom de l'actuelle ville d’Aïn Touta dans la wilaya algérienne de Batna ;
 Avenue Mac-Mahon, voie parisienne honorant le maréchal Patrice de Mac Mahon ;
 Le Mac Mahon, cinéma parisien situé avenue Mac-Mahon ;
 Ligne McMahon, frontière définie en 1914 entre l'Inde britannique et le Tibet par la commission dirigée par Henry McMahon.